

Persone
Rafferty è un cognome di origini irlandesi derivante da 'Ó Raifeartaigh' e può riferirsi a:

Chips Rafferty, nome d'arte di John William Pilbean Goffage (1909-1971) – attore australiano
Claire Rafferty (1989) – calciatrice britannica
Gerry Rafferty (1947-2011) – cantautore scozzese
Frances Rafferty (1922-2004) – attrice statunitense
Joe Rafferty, propr. Joseph Gerard Rafferty (1993) – calciatore irlandese 
Kevin Rafferty (1947-2020) – regista e produttore statunitense, conosciuto in particolare per The Atomic Cafe
Sarah Rafferty (1972) – attrice e doppiatrice statunitense

Televisione
Professione medico (Rafferty) – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1977
Rafferty – film per la televisione sovietico del 1980 diretto da Semyon Aranovich

Altro
Gerry Rafferty – album del cantautore scozzese omonimo